Pięcioro dzieci i „coś” (powieść) (Five Children and It) – powieść Edith Nesbit
 Pięcioro dzieci i „coś” (film) (Five Children and It) – brytyjski film z 2004, ekranizacja powieści
 Piaskowy Stworek (Five Children and It) – brytyjski miniserial

Zobacz też